Чемпионат Азии по самбо 2021 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) 4-6 июня. Ранее планировалось провести чемпионат в Индонезии, но из-за запланированных на это время Всемирных пляжных игр 2021 года право проведения чемпионата было решено передать другой стране.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Азии по самбо
Чемпионаты Азии в 2021 году
2021 год в самбо
Чемпионаты Азии в Узбекистане
Июнь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2021 году
Международные соревнования по самбо в Узбекистане